Plaats in Indonesië
 Kertomulyo (Brangsong), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Kertomulyo (Margoyoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kertomulyo (Trangkil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java